José Quirós ist der Name folgender Personen:

* José Luis González Quirós (* 1947), spanischer Philosoph und Politiker (VOX)
 José Rafael Quirós Quirós (* 1955), costa-ricanischer Geistlicher, Erzbischof von San José de Costa Rica